Buenaventura kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Buenaventura, kommun, 
 Buenaventuras flygplats,

Mexiko 

 Buenaventura, Chihuahua, 
 Buenaventura kommun, Mexiko, 
 Buenaventura, Campeche, Champotón,

Spanien 

 Buenaventura kommun, Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Buenaventura, Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,